Sezóna 1996/1997 byla 23. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal FC Barcelona.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 1996
Lední hokej v roce 1997